Karl Ronnie Sundin, švedski hokejist, * 3. oktober 1970, Ludvika, Švedska.

Sundin je v švedski ligi igral za klube Ludvika HC, Mora IK in Västra Frölunda HC, za katerega je odigral šestnajst sezon v dveh delih ter s katerim je v sezonah 2002/03 in 2004/05 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1996 je bil kot 237. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega pa je v ligi NHL odigral le eno tekmo v sezoni 1997/98.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in ene bronaste medalje.

V klubu Västra Frölunda HC so upokojili njegov dres s številko 23.

Statistika kariere

|-
| Ludvika HC
| Švedska 3. liga
| 86/87
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ludvika HC
| Švedska 3. liga
| 87/88
|
| 31
| 0
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 28
| 2
| 4
| 6
|
| 16
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 36
| 3
| 4
| 7
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 32
| 4
| 8
| 12
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 35
| 2
| 5
| 7
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 17
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 17
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 0
| 9
| 9
|
| 42
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 11
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 17
| 2
| 6
| 8
|
| 24
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 3
| 6
| 9
|
| 18
|
| 13
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropska liga
| 96/97
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 3
| 14
| 17
|
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 97/98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 97/98
|
| 67
| 3
| 19
| 22
| +11
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 5
| 3
| 8
| -8
| 26
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +3
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 5
| 5
| 10
| +4
| 40
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 47
| 3
| 7
| 10
| -4
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 9
| 8
| 17
| +14
| 38
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| -2
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 4
| 11
| 15
| +19
| 40
|
| 16
| 5
| 4
| 9
| +13
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 48
| 2
| 11
| 13
| +7
| 16
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| +4
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 9
| 9
| 18
| +26
| 38
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| +11
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 4
| 15
| 19
| +18
| 65
|
| 17
| 6
| 3
| 9
| +8
| 30
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 5
| 9
| 14
| -7
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 3
| 15
| 18
| +7
| 64
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +1
| 12
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 54
| 3
| 12
| 15
| +1
| 34
|
| 11
| 0
| 4
| 4
| +2
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1041
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 209
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" | +105
| bgcolor="#7FFF00" | 756
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | +40
| bgcolor="#7FFF00" | 134
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Hokejisti Ludvika HC
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti z upokojenimi številkami